Hunslet bezeichnet:
 Hunslet (Leeds), einen Ortsteil der englischen Stadt Leeds
 in Kurzform die Hunslet Engine Company sowie deren Lokomotiven, darunter:
 Hunslet Alice Class
 Hunslet Mills Class
 Hunslet Dinorwic Port Class
 Hunslet Penrhyn Port Class
 Hunslet Large Quarry Class
 Quarry Hunslet
 in Kurzform verschiedene aus Hunslet stammende Rugbymannschaften, darunter:
 Hunslet F.C. (1883–1973)
 Hunslet Hawks (1973-)
 das Dampfschiff Tannenfels, als es zwischen 1915 und 1921 unter britischer Flagge fuhr